Evelin Banev – imprenditore bulgaro
 Nikolay Banev – politico bulgaro
 Tenčo Banev – ex cestista bulgaro
 Teodor Banev – calciatore bulgaro, difensore